Consell Regional (Consiglio regionale) és un òrgan legislatiu representatiu de les Regions d'Itàlia, previst a l'article 121 de la Constitució d'Itàlia. Els de les regions amb estatut especial poden tenir nom propi, com el Consell de la Vall o Assemblea Regional Siciliana. Disposa d'un reglament propi, pressupost i personal, diferent de les juntes regionals.

Eleccions 
Els seus membres, anomenats consellers (Consigliere), són elegits entre els ciutadans italians residents a les regions sense vincle de mandat. És previst un sistema d'elecció proporcional amb premi de majoria, introduït per la llei 43/95, pel qual s'estableix un premi variable d'un cert nombre de consellers, l'efecte de la qual cosa és atribuir a la coalició o partit vencedor la majoria dels membres al Consell Regional. La llei determina els casos d'exclusions de l'electorat actiu i passiu. En són exclosos de l'electorat actiu els declarats en fallida i els posats a mesures de prevenció de seguretat, i del passiu els caps de policia, inspectors generals de seguretat pública, directors generals de ministeris, oficials de forces armades i magistrats. El càrrec de conseller és incompatible amb el de Parlamentari.

Dissolució 
El Consell regional pot ser dissolt per la finalització del mandat (5 anys), per la comissió d'actes contra la constitució italiana o greus violacions de lleis, per raons de seguretat nacional, per dimissió del president de la Junta Regional, per aprovació d'una moció de censura contra el president o per la dimissió de la majoria dels consellers.

Composició i organització 
Els consells regionals d'estatut ordinari són composts d'un mínim de 30 consellers i un màxim de 80, sobre la base de nombre de ciutadans residents. El Consell està format pels següents òrgans:
 President del Consell Regional (no de la Junta Regional), càrrec anàleg al de president de la Cambra dels Diputats o del Senat. Dirigeix les discussions i treballs del Consell, i reglamenta els pressupostos.
 Ofici de la Presidència, formada pel president del Consell, dos vicepresidents i dos secretaris. És competència seva el manteniment de la disciplina de les sessions del Consell i dirigir els funcions del mateix Consell.
 Comissions consiliàries, que poden ser permanents o especials, amb funcions referents al procediment legislatiu o de control, investigació o coneixement sobre matèria regional.
 Grups consiliars, segons la seva orientació política.
 Conferència de caps de grup, constituïda per representants de diversos grups consiliars i presidida pel President del Consell. La seva funció és coordinar i programar el treball del Consell i de les comissions regionals.

Funcions 
 Legislatives : Deté les funcions legislatives sobre matèria de competència regional, en particular sobre les que en tinguin competència exclusiva, i sobre les que tenen competència complementària, en llei ordinària art. 17 de la Constitució italiana.
 Administratives : Deté funcions de policia de serveis de l'ens regional, organització del personal i reglament.
 De control : sobre les actuacions del President del Consell i de la Junta, aprova un pressupost i el balanç consuntiu de la regió pel que fa a l'exercisi anterior 
 D'investigació : sobre matèries d'interès regional, mitjançant comissions conciliars constituïdes expressament per a això.

Regions amb estatut especial 
 A Sicília, es diu Assemblea Regional i té 90 diputats regionals.
 A la Vall d'Aosta, es diu Consell de la Vall i té 35 membres .
 El de Friül-Venècia Júlia, té 60 membres i desenvolupa la seva activitat a Trieste. La fórmula de jurament és en italià, però tenen la potestat de repetir-la en furlà, alemany o eslovè.
 El de Trentino-Tirol del Sud té la seu a Bolzano i Trento, no és elegit directament, sinó que és compost dels consellers elegits pels consells provincials autònoms de Trento i Bolzano.

Enllaços externs 
 Text únic d'ens locals  

Entitats d'Itàlia
Poder legislatiu
Política d'Itàlia